Argo — navio da mitologia grega

Geografia 
 Argo (Alabama)
 Argo (cratera) — cratera do planeta Marte

Outros 
 Argo (filme) — filme de 2012
 Argo (oceanografia) — sistema de coleta de dados oceanográfico
 Fiat Argo — automóvel produzido pela Fiat

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema